Albert Hammond – brytyjski piosenkarz, kompozytor i producent muzyczny
 Laurens Hammond – amerykański inżynier, wynalazca organów Hammonda
 N.G.L. Hammond – brytyjski historyk
 Richard Hammond – brytyjski dziennikarz i prezenter telewizyjny

Miejscowości w USA:
 Hammond – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Piatt
 Hammond – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Lake
 Hammond – miasto w stanie Luizjana, w parafii Tangipahoa
 Hammond – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Wabasha
 Hammond – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Hammond – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Hammond – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Hammond – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix
 Hammond – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix
Gminy w USA:
 Hammond (ang. Hammond Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Spencer
 Hammond (ang. Hammond Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Hammond (ang. Hammond Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
 Hammond (ang. Hammond Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Hammond (ang. Hammond Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix

Inne:
 pot. organy Hammonda – elektryczny instrument muzyczny